Falay ist der Familienname folgender Personen:

 Ayhan Falay, deutscher Schauspieler
 Maffy Falay (1930–2022), türkischer Jazzmusiker